Alessandro Costantini (vers 1581-1657), organiste et compositeur italien, frère de Fabio Costantini,
 Béatrice Costantini (1947- ), actrice française,
 Celso Costantini (1876-1958), prélat romain,
 Costanzo Costantini (1924-2014), journaliste, écrivain, biographe italien,
 Daniel Costantini (1943- ), entraîneur de handball français,
 Ermenegildo Costantini (1731-1791), peintre italien,
 Fabio Costantini (vers 1575-après 1644), chanteur, compositeur et éditeur de musique italien, frère d'Alessandro Costantini,
 Flavio Costantini (1926-2013), peintre et illustrateur italien,
 Gianluca Costantini (1971-), militant des droits de l'homme, illustrateur et auteur de bande dessinée italien,
 Gilles Costantini (1933-2007), architecte naval français,
 Marie Crucifiée Costantini (1713-1787), religieuse italienne,
 Meo Costantini (1889-1941), aviateur et pilote automobile italien,
 Pierre Costantini (1889–1986), militaire, journaliste et écrivain français,
 Vincent-Marie Costantini (1751-1825), général français.

C'est aussi un pseudonyme :
 Chris Costantini (né en 1960), écrivain français de roman policier.